Фамилија Ромеро има више значења:

 Фамилија Ромеро, Колонија Мерино (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Ромеро, Колонија Полвора (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Ромеро, Колонија Серо Пријето (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Ромеро (Плајас де Росарито), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику